Kim Clijsters e Jelena Dokić erano le detentrici del titolo, ma solo Clijsters ha partecipato in coppia con Mia Buric

Buric e Clijsters perso in finale contro Flavia Pennetta e Roberta Vinci, 7–5, 5–7, 6–4.

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 1999